Jurczyk ist der Familienname folgender Personen:
 Hildegard Jurczyk (1900–1970), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin, siehe Hildegard Piscator
 Karin Jurczyk (* 1952), deutsche Familiensoziologin
 Marc Jurczyk (* 1996), deutscher Radsportler
 Marian Jurczyk (1935–2014), polnischer Politiker und Gewerkschafter
 Marius Jurczyk (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Steve Jurczyk (bl. 1984–2021), US-amerikanischer Raumfahrtfunktionär

Siehe auch:
 Karin Jurschick